

Persone  
Alessandro Ghini, detto Sandro (1961) – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 italiano
Andrea Ghini Malpighi, nato Andrea Ghilini (fine XIII secolo-1343) – cardinale e vescovo cattolico italiano
Antonio Ghini (...-1478) – scultore italiano
Giovanni di Lapo Ghini (XIV secolo-...) – architetto italiano
Luca Ghini (1490-1556) – medico, botanico e farmacologo italiano
Massimo Ghini (1954) – attore e regista italiano
Massimo Iosa Ghini (1959) – architetto e designer italiano
Medardo Ghini (...-...) – dirigente sportivo, allenatore di calcio e calciatore italiano
Romano Ghini, noto anche con lo pseudonimo di Stefano Borghesi (1934-2020) – attore e doppiatore italiano
Simone di Giovanni Ghini(1410 circa-...) – scultore italiano
Simone Ghini (1406 o 1407-1491) – scultore italiano
Spartaco Ghini (1933-2004) – imprenditore e dirigente sportivo

Altro  
Palazzo Ghini – palazzo di Cesena